Thurman kan som auktorsförkortning betyda:

 Deed C. Thurman
 Ernestine Hogan Basham Thurman

Robotskapade auktorsförkortningar